Груди́чино () — посёлок в составе Черноборского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Рядом с населённым пунктом находится несколько баз отдыха.

На картах деревня с довоенных времен ошибочно обозначается как «Груднички».

Географическое положение 
В 55 км от Могилёва, в 25 км от железнодорожной станции Друть (железная дорога Могилев — Осиповичи).

Водная система 
У впадения реки Вепринка в Чигиринское водохранилище.

Население 
 1909 год — 72 человека
 2010 год — 11 человек

История

Российская империя 
Основана в 1890-х годах на месте урочища Грудичин, на землях, приобретенных жителями соседней деревни Проточное у помещика. Земля разделялась на 2 отруба и на 2 отдельных хутора, то есть существовала Старая Грудичинь (расселена перед войной) и Новая Грудичинь.

В деревне и на расположенных рядом хуторах проживали следующие семьи: Жуковы, Сиваковы, Яскевичи (все — из д. Проточное Чигиринской волости Быховского уезда), Демьяновичи-Самсоновы, Свирковы (все — из д. Черебомир Чигиринской волости Быховского уезда), Дудковы-Дудкины (из д. Каличонка или Городище Городищенской волости Быховского уезда), Якимченки-Дерюгины (из д. Колбово Чигиринской волости Быховского уезда), Кирпиченки, Малаховы (часть выехала в Сибирь), Матвеенки.

Несколько человек в 1913 году выехало в США: Петр Дудкин (вернулся, построил хороший дом, имел колеса на железном ходу, расстрелян полицаями в войну), Герасим Жуков (не вернулся: якобы посажен на электрический стул).

В 1909 году 7 дворов, 72 жителя, водяная мельница.

СССР 
В 1930 образован колхоз «I пятилетка», первый председатель — Сиваков Михаил Хвядосович.

Погибшие на фронтах Великой Отечественной войны 
 Дудкин Николай Устинович 1922—1945
 Жуков Антон Никанорович 1907—(1941…1945) — жил в д. Колбово.
 Жуков Иван Никанорович 1905—1941 — погиб в концлагере.
 Сиваков Адам Васильевич 1918—1941
 Сиваков Павел Петрович 1895—(1941…1945) — капитан.
 Якимченко Яков Фомич 1907—(1941…1945)
 Яскевич Марк Дорофеевич 1906—(1941…1945) - Пропал без вести.
 Яскевич Михаил Парфенович 1919—1944 — умер на фронте от ран.

См. также 
 Черноборский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района